

Biografia

Grupo de Marco Quelhas (voz), Michel Elmosinho (teclas), Mário Jorge (guitarra), Jay Rio (baixo) e Fabrice Bonn (bateria).

Em Maio de 1989 lançaram o álbum "Bantú". "Mulher Liberal" foi um tema com muito airplay.

Concorrem ao Festival RTP da Canção de 1990 com "Essência da Vida" que fica em 2º lugar.

Em 1991 foi editado o segundo álbum, "Actos e Retratos", com os temas "Ela É Sensacional", "Silva dos Plásticos, "Tu Chegaste", "Um Falso Profeta", "O Gato", "Oh Ana", "Imagina" e "Se Queres Ser Livre".

Discografia

Álbuns

Bantú
Actos e Retratos

Compilações

Festival da Canção 1990 - Essência da Vida

Ligações

 Marco Quelhas
 http://www.jornalmealhadamoderna.com/2007/03/no-museu-do-vinho-mrio-jorge-lana-cd.html

Bandas extintas de Portugal